Sirkkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sirkkasaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Sirkkasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar